Boundary, frontière en anglais, peut faire référence à :
 Boundary, une limite du terrain et une façon de marquer des points au cricket,
 Boundary, une localité en Alaska aux États-Unis,
 Boundary, la sous division administrative d'un district au Kenya,
 Pic Boundary, un sommet des White Mountains dans le Nevada aux États-Unis,
 Chaînons Boundary, une chaine de montagne en Colombie Britannique au Canada et en Alaska aux États-Unis,
 Boundary representation, une méthode de modélisation permettant de représenter un objet par un ensemble de surfaces,
 Boundary scan, une technique conçue pour faciliter et automatiser le test des cartes électroniques numériques,
 Boundary Street, une rue sens unique à trois voies à Kowloon à Hong Kong en Chine,
 Comté de Boundary, un comté dans l’Idaho aux États-Unis,
 Boundaries, une loi indienne de 1847 (Liste de lois en Inde)
 Le lac Boundary, en Californie.

Boundaries peut faire aussi référence à :
 Boundaries, un film de Robert Saitzyk (2007), avec Samuel Child ;
 Boundaries, un film canado-américain de Shana Feste (2018) ;
 Boundaries, une série télévisée de 2008 produite pour American Broadcasting Company.